De marathon van Berlijn 1988 werd gelopen op zondag 9 oktober 1988. Het was de vijftiende editie van deze marathon.

De Tanzaniaan Suleiman Nyambui won voor de tweede achtereenvolgende maal bij de mannen. Zijn winnende tijd was dit keer 2:11.45. De Poolse Renata Kokowska was het sterkst bij de vrouwen in 2:29.16.

In totaal namen 13.117 lopers deel, waarvan 11.986 mannen en 1131 vrouwen.

Uitslagen 
Mannen

Vrouwen

Marathon van Berlijn
Berlijn